Thürschweller ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Thürschweller (* 1973), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Jonas Thürschweller (* 2002), österreichischer Fußballspieler